O Sínodo de Roma pode referir-se a uma série de sínodos ou concílios da Igreja Católica Romana, realizados em Roma. 

Alguns destes sínodos incluem: 

 Sínodo de Roma (313), com a presença do bispo de Beneventum, e de Retício, bispo de Autun 
 Concílio de Roma (382), uma reunião de oficiais da Igreja Cristã e teólogos sob a autoridade do Papa Damasco I 
 Sínodo de Roma (465), com a presença de Concordius, bispo de Bari 
 Sínodo de Roma (499), com a presença de São Justo, bispo de Acerenza e Menecrates, bispo de Cariati 
 Sínodo de Roma (721), um sínodo realizado na Basílica de São Pedro sob a autoridade do Papa Gregório II. 
 Sínodo de Roma (727), realizado sob a autoridade do Papa Gregório II
 Sínodo de Roma (731), dois sínodos realizados na Basílica de São Pedro sob a autoridade do Papa Gregório III
 Sínodo de Roma (732), um sínodo realizado em Roma sob a autoridade do Papa Gregório III 
 Sínodo de Roma (745) realizado sob a autoridade do Papa Zacarias 
 Sínodos de Roma (898) Concílios múltiplos realizados pelo papa João IX para retificar os erros do Sínodo dos Cadáveres 
 Sínodo de Roma (963), um possível sínodo não canônico realizado na Basílica de São Pedro sob a autoridade do Santo Imperador Romano para depor o Papa João XII 
 Sínodo de Roma (964), um sínodo realizado na Basílica de São Pedro, com o objetivo de condenar o Sínodo de Roma (963) e de depor o Papa Leão VIII 

Sínodos